Das Pilot Pen 1999 war ein Damen-Tennisturnier in New Haven (Connecticut). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 20. bis 28. August 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)